Zirpen ist
 die alltagssprachliche Bezeichnung für Stridulation bei Insekten
 eine Lautäußerung des Meerschweinchens
 Deltocephalinae, eine Unterfamilie innerhalb der Kleinzikaden